Камино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 798 человек (2008 г.), плотность населения составляет 42 чел./км². Занимает площадь 18 км². Почтовый индекс — 15020. Телефонный код — 0142.

Покровителем коммуны почитается святой Лаврентий, празднование 10 августа.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.camino.al.it/

Ссылки 
 http://www.comune.camino.al.it/ 
 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/